Pavilon AVU může označovat různé prostory spojené s Akademií výtvarných umění v Praze (AVU):

 Pavilon AVU – pavilon na Brněnském výstavišti
 Budova Moderní galerie – prostory AVU na Výstavišti Praha, pův. Wiehlův výstavní pavilon, 1902–1942 budova Moderní galerie
 Galerie Pavilon – galerie AVU na adrese Mostecká 3 na Malé Straně v Praze